Васильєва — російське жіноче прізвище, похідне від чоловічого імені Василь ().

 Васильєва Антоніна Іванівна (1910—1997) — українська балерина.
 Васильєва Валентина Борисівна ( 1949) — оперна співачка (меццо-сопрано), народна артистка України.
 Васильєва Віра Кузьмівна ( 1925) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР.
 Васильєва Галина Іванівна ( 1941) — український політик.
 Васильєва Катерина Миколаївна (1829—1877) — російська драматична акторка.
 Васильєва Катерина Сергіївна  ( 1945) — радянська і російська акторка («Вас викликає Таймир», «Бумбараш», «Візит дами»).
 Васильєва Лариса Миколаївна — російська поетеса, народжена в Харкові.
 Васильєва Надія Борисівна — український вищий керівник.
 Васильєва Надія Олександрівна ( 1962) — російський художник по костюмах. Лауреат кінопремії «Ніка» (1994).
 Васильєва Оксана Юріївна ( 1959) — українська дипломатка. Посол України в Марокко.
 Васильєва Олександра Іванівна — акторка Київського театру імені І. Франка, Заслужена артистка України, дружина Юлія Мейтуса.
 Васильєва Олена Борисівна — російська громадська діячка, засновниця групи «Вантаж-200 з України в Росію».
 Васильєва Тетяна Григорівна ( 1947) — радянська і російська актриса театру та кіно, телеведуча.

 Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна (1941) — український мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України.
 Ремізова-Васильєва Ганна Володимирівна (1890—1928) — російська художниця, працювала у стилі символічної графіки «blanc et noir» т. зв. будуарної спрямованості.

Див. також 
 Васильєв

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ